Победнице светских првенстава у скоку увис у дворани за жене у дисциплини скок увис, која је у програму од Светских игра у дворани 1985 и 1. Светског првенства у Индијанополису 1987. приказане су у следећој табели са резултатима и билансом медаља. Резултати су приказани у метрима.

Табела победница на СП у скоку увис 
 Стање после 17. СП 2018.

Биланс медаља 
Стање после 18. СП 2022.

Вишеструки освајачи медаље 
Стање после 17. СП 2018.

Види још 
 Скок увис
 Светско првенство у атлетици на отвореном
 Светско првенство у атлетици у дворани
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, жене, скок увис
 Национални рекорди у скоку увис на отвореном за жене ‎

Референце

Спољашње везе 
 Светска првенства у атлетици у дворани сајт WA

Скок увис жене
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани